Индианаполис 500 1950 года — гонка, прошедшая по традиции 30 мая, в четверг, на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Несмотря на полное несоответствие регламентов, она стала также третьим этапом сезона 1950 года чемпионата мира Формулы-1. Гонка никак не повлияла на борьбу в общем зачёте чемпионата мира, так как в ней не принимали участие европейские гонщики, хотя в заявочном листе на гонку присутствовала заводская команда Maserati в составе трёх гонщиков: Франко Роль, Нино Фарина и Пьеро Таруффи.

Гонка 
В гонке дебютировал автомобиль Kurtis Kraft с 6,6-литровым рядным шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins JBS-600, оснащённым механическим компрессором Roots (мощностью около 340 л.с.). Это дебютное появление автомобиля с таким типом мотора на этапах чемпионата мира Формулы-1. Джимми Джексон занял предпоследнее место в квалификации и сошёл из-за поломки компрессора на 52 круге.

На 138-м круге из 200 случился ливень, и гонка была остановлена. Множество гонщиков вылетело с трассы, но никто не пострадал. Победа и очко за быстрейший круг были присуждены занимавшему на тот момент первое место американскому гонщику Джонни Парсонсу, вторым стал Билл Холланд, третьим — Мори Роуз. Четвёртое место занял Сесил Грин. Очки за пятое место разделили поровну Джоуи Читвуд и Тони Беттенхаузен, управлявшие одним автомобилем по очереди. Стартовавший с поула Уолт Фолкнер финишировал только седьмым.

|}

 Поул-позиция: Уолт Фолкнер — 4:27,97 (216,21 км/ч).
 Быстрый круг: Джонни Парсонс — 1:09,77 (207,60 км/ч).
 Все гонщики выступали на шинах Firestone.
 Первая победа для шин Firestone в чемпионате Формулы-1.
 Первая гонка, в которой очки за позицию были поделены между гонщиками.
 Реально в гонке было пройдено 138 кругов — 555 224 метра.

Положение в чемпионате после Гран-при 
В чемпионате положение основных участников не изменилось — лишь к Фанхио и Фарине присоединился Парсонс — у обоих стало по одной победе, одному быстрому кругу (за который также давалось очко) и по одному сходу — то есть по 9 очков.

 Примечание: Указаны только пять первых позиций. В зачёт чемпионата шли только 4 лучших результата каждого гонщика.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

1950
1950 год в Индиане
События 30 мая
Май 1950 года